John McCain är namnet på:
 John McCain Sr, 1884–1945, amerikansk militär, amiral.
 John McCain Jr, 1911–1981, amerikansk militär, amiral, son till McCain Sr.
 John McCain, 1936–2018, amerikansk militär och politiker, son till McCain Jr.